Купата на европейските шампиони 1969/70 е 15-о издание на турнира. 33 клубни отбора участват в него, в това число 32 национални шампиона от предходния сезон и Милан като носител на трофея.

С победата на Фейенорд за пръв път трофеят отива в Нидерландия, където ще остане за следващите четири години.

Участниците играят в чист турнирен формат със срещи на разменено гостуване (изключение: финалът) за короната на европейския клубен футбол. При равенство след двете срещи се гледа правилото за гол на чужд терен. Ако и там има равенство, за пръв път не се изиграва трети мач на неутрален терен, а директно се пристъпва към хвърляне на монета.

Финалът се играе на 26 май 1970 г. на стадион Сан Сиро в Милано пред 53.000 зрители.

Предварителен кръг 
Първата среща се състои на 21 август, а реваншът е на 28 август 1969 г.

1. Кръг 
Първите срещи се провеждат на 10, 17 и 24 септември, а реваншите са на 24 и 30 септември и 1 октомври 1969 г.

2. Кръг 
Първите срещи се провеждат на 12 и 19 ноември, а реваншите са на 26 ноември и 3 декември 1969 г.

1 Победителят печели след хвърляне на монета.

Четвърфинал 
Първите срещи се провеждат на 4 март, а реваншите са на 18 март 1970 г.

Полуфинал 
Първите срещи се провеждат на 1 април, а реваншите са на 15 април 1970 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на носителите на купи 1969/70
 Купа на панаирните градове 1969/70

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КЕШ 1969/70
 Детайли на мачовете за сезон 1969/70 в rsssf.com

Европейска шампионска лига